Abaya, een traditioneel islamitisch kledingstuk
 Abaja (Järva), een plaats in Estland, gemeente Järva
 Abaja (Saaremaa), een plaats in Estland, gemeente Saaremaa